Anhalt est un nom propre germanique, toponyme et nom d'une grande famille noble liée à ces toponymes, qui peut désigner :

Toponyme

Duché d'Anhalt 
Le Duché d'Anhalt (1212-1918) est un des États du Saint-Empire romain germanique, lui même divisé en multiples petits États du Saint Empire germanique :
 Principauté d'Anhalt-Aschersleben (1252-1315) ;
 Principauté d'Anhalt-Bernbourg (1252-1468 puis 1603-1863) ;
 Principauté d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1718-1812) ;
 Principauté d'Anhalt-Dessau (1396-1544 puis 1603-1863) ;
 Principauté d'Anhalt-Dornbourg (1667-1742) ;
 Principauté d'Anhalt-Harzgerode (1635-1709) ;
 Principauté d'Anhalt-Köthen (1396-1562 puis 1603-1847) ;
 Principauté d'Anhalt-Köthen-Pless (1765-1847) ;
 Principauté d'Anhalt-Mühlingen (1667-1714) ;
 Principauté d'Anhalt-Plötzkau (1544-1553 puis 1603-1665) ;
 Principauté d'Anhalt-Zerbst (1252-1396 puis 1544-1570 puis 1603-1793).

Land 
 État libre d'Anhalt, land allemand constitutif de la République de Weimar, succédant au duché d'Anhalt ;
 Saxe-Anhalt, land allemand.

Patronyme

Noblesse allemande 
D'Anhalt est un nom de famille de la noblesse allemande :

Maison d'Anhalt 
La Maison d'Anhalt est l'une des plus anciennes familles princières de l'Allemagne, qui régna notamment sur le duché d'Anhalt. Elle constitue une branche de la célèbre maison d'Ascanie.

Maison d'Ascanie 
La Maison d'Ascanie est l'une des plus anciennes familles allemandes, qui constitue la souche de la maison d'Anhalt.
 Adélaïde d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1800-1820), princesse allemande ;
 Adolphe Ier d'Anhalt-Köthen (?-1473), prince allemand ;
 Adolphe II d'Anhalt-Zerbst (1458-1526), prince allemand ;
 Agnès d'Anhalt-Dessau (1824-1897), princesse allemande, écrivaine ;
 Agnès-Hedwige d'Anhalt (1573-1616), princesse allemande ;
 Agnès-Madeleine d'Anhalt-Dessau (1590-1626), princesse allemande ;
 Albert Ier d'Anhalt-Zerbst (?-1316 ou 1317), prince allemand ;
 Albert II d'Anhalt-Zerbst (1306-1362), prince allemand ;
 Albert III d'Anhalt-Zerbst (?-ca. 1359), prince allemand ;
 Albert IV d'Anhalt-Köthen (?-1423), prince allemand ;
 Albert V d'Anhalt-Dessau (?-1469) prince allemand ;
 Albert VI d'Anhalt-Köthen (?-1475), prince  allemand ;
 Albert-Frédéric d'Anhalt-Dessau (1750-1811), prince allemand ;
 Alexandra d'Anhalt (1868-1958), princesse allemande ;
 Amélie-Auguste d'Anhalt-Dessau (1793-1854), princesse allemande ;
 Anne-Élisabeth d'Anhalt-Bernbourg (1647-1680), princesse allemande ;
 Anne-Émilie d'Anhalt-Köthen-Pless (1770-1830), princesse allemande ;
 Anne-Marie d'Anhalt (1561-1605), princesse allemande ;
 Anne-Sophie d'Anhalt (1584-1652), princesse allemande ;
 Anne-Wilhelmine d'Anhalt-Dessau (1715-1780), princesse allemande ;
 Antoine-Günther d'Anhalt-Mühlingen (1653-1714), prince allemand ;
 Antoinette d'Anhalt (1885-1963), princesse allemande ;
 Aribert d'Anhalt (1866-1933), régent allemand ;
 Auguste d'Anhalt-Plötzkau (1575-1653), prince allemand ;
 Auguste-Louis d'Anhalt-Köthen (1697-1755), prince allemand ;
 Bathilde d'Anhalt-Dessau (1837-1902), princesse allemande ;
 Bernard d'Anhalt (1571-1596), prince allemand ;
 Bernard Ier d'Anhalt-Bernbourg (1218-1287), prince allemand ;
 Bernard II d'Anhalt-Bernbourg (1260-1323), prince allemand ;
 Bernard III d'Anhalt-Bernbourg (ca. 1300-1348), prince allemand ;
 Bernard IV d'Anhalt-Bernbourg (?-1354), prince allemand ;
 Bernard V d'Anhalt-Bernbourg (?-1420), prince allemand ;
 Bernard VI d'Anhalt-Bernbourg (?-1468), prince allemand ;
 Bernard VII d'Anhalt-Zerbst (1540-1570), prince allemand ;
 Casimire d'Anhalt-Dessau (1749-1778), princesse allemand ;
 Charles Ier d'Anhalt-Zerbst (1534-1561), prince allemand ;
 Charles-Frédéric d'Anhalt-Bernbourg (1668-1721), prince allemand ;
 Charles-Georges-Lebrecht d'Anhalt-Köthen (1730-1789), prince allemand ;
 Charles-Guillaume d'Anhalt-Zerbst est un prince allemand ;
 Charles-Louis d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1723-1806), prince allemand ;
 Charlotte-Wilhelmine d'Anhalt-Bernbourg-Hoym (1704-1766) princesse allemande ;
 Christian Ier d'Anhalt-Bernbourg (1568-1630), prince allemand ;
 Christian II d'Anhalt-Bernbourg (1599-1656), prince allemand ;
 Christian-Auguste d'Anhalt-Zerbst (1690-1747), prince allemand ;
 Christiane-Anne d'Anhalt-Köthen (1726-1790), aristocrate allemande ;
 Dorothée-Marie d'Anhalt (1574-1617), princesse allemande ;
 Édouard d'Anhalt (1861-1918), duc allemand ;
 Éléonore d'Anhalt-Bernbourg (1600-1657), princesse allemande ;
 Éléonore Dorothée d'Anhalt-Dessau (1602-1664), princesse allemande ;
 Éléonore-Wilhelmine d'Anhalt-Köthen (1696-1726), princesse allemande ;
 Élisabeth d'Anhalt (1857-1933), princesse allemande ;
 Elisabeth d'Anhalt-Zerbst (1563-1607), princesse allemande ;
 Élisabeth-Albertine d'Anhalt-Dessau (1665-1706), princesse allemande ;
 Emma d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1802-1858), princesse allemande ;
 Emmanuel-Lebrecht d'Anhalt-Köthen (1671-1704), prince allemand ;
 Ernest Ier d'Anhalt-Dessau (ca. 1454-1516), prince allemand ;
 François-Adolphe d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1724-1784), prince allemand ;
 Frédéric Ier d'Anhalt (1831-1904), prince allemand ;
 Frédéric II d'Anhalt (1856-1918), prince allemand ;
 Frédéric d'Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1741-1812), prince allemand ;
 Frédéric d'Anhalt-Dessau (1769-1814), prince allemand ;
 Frédéric d'Anhalt-Harzgerode (1613-1670), prince allemand ;
 Frédéric-Auguste d'Anhalt-Dessau (1799-1864), prince allemand ;
 Frédéric-Auguste d'Anhalt-Zerbst (1734-1793), prince allemand ;
 Frédéric-Erdmann d'Anhalt-Pless (1731-1797), prince allemand ;
 Frédéric-Ferdinand d'Anhalt-Köthen (1769-1880), prince allemand ;
 Frédéric-Henri-Eugène d'Anhalt-Dessau (1705-1781), prince allemand ;
 Frédérique-Henriette d'Anhalt-Bernbourg (1702-1723), princesse allemande ;
 Frédérique-Auguste-Sophie d'Anhalt-Bernbourg (1744-1827), princesse allemande ;
 Georges Ier d'Anhalt-Dessau (ca. 1390-1474), prince allemand ;
 Georges II d'Anhalt-Dessau (ca. 1454-1509), prince allemand ;
 Georges III d'Anhalt-Dessau (1507-1553), prince allemand ;
 Georges-Aribert d'Anhalt-Dessau (1606-1643), prince allemand ;
 Georges-Bernard d'Anhalt-Dessau (1796-1865), prince allemand ;
 Gisèle-Agnès d'Anhalt-Köthen (1722-1751), princesse allemande ;
 Guillaume-Gustave d'Anhalt-Dessau (1699-1737), prince allemand ;
 Henri Ier d'Anhalt (ca. 1170-1251 ou 1252), prince, écrivain et compositeur allemand ;
 Henri II d'Anhalt-Aschersleben (1215-1226), prince allemand ;
 Henri III d'Anhalt-Aschersleben (?-1307), prince allemand ;
 Henri IV d'Anhalt-Bernbourg (?-1374), prince allemand ;
 Henri d'Anhalt-Köthen (1778-1847), prince allemand ;
 Henriette-Amélie d'Anhalt-Dessau (1666-1726), princesse allemande ;
 Henriette-Catherine-Agnès d'Anhalt-Dessau (1744-1799), princesse allemande ;
 Hermine d'Anhalt-Bernbourg-Shaumbourg (1797-1817), princesse allemande ;
 Ida d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1804-1828), princesse allemande ;
 Jean Ier d'Anhalt-Bernbourg (1260-1291), prince allemand ;
 Jean II d'Anhalt-Zerbst (1341-1382), prince allemand ;
 Jean III d'Anhalt (?-1463), chanoine de Magdebourg et d'Halberstadt ;
 Jean VI d'Anhalt-Zerbst (1656-1704), prince allemand ;
 Jean V d'Anhalt-Dessau (1504-1551), prince allemand ;
 Jean VI d'Anhalt-Zerbst (1621-1667), prince allemand ;
 Jean-Adolphe d'Anhalt-Zerbst (1654-1726), prince allemand ;
 Jean-Auguste d'Anhalt-Zerbst (1677-1742), prince allemand ;
 Jean-Casimir d'Anhalt-Dessau (1596-1660), prince allemand ;
 Jean-Ernest d'Anhalt (1578-1601), prince allemand ;
 Jean-Frédéric d'Anhalt-Zerbst (1695-1742), prince allemand  et général impérial ;
 Jean-Georges Ier d'Anhalt-Dessau (1567-1618), prince allemand ;
 Jean-Georges II d'Anhalt-Dessau (1627-1693), prince allemand ;
 Jean-Georges d'Anhalt-Dessau (1748-1811), prince allemand ;
 Jean-Louis Ier d'Anhalt-Dornbourg (1656-1704), prince allemand ;
 Jean-Louis II d'Anhalt-Zerbst (1688-1746), prince allemand ;
 Jeanne-Charlotte d'Anhalt-Dessau (1682-1750), princesse allemande ;
 Jeanne-Wilhelmine d'Anhalt-Köthen (1728-1786), princesse allemande ;
 Joachim d'Anhalt-Dessau (1509-1561), prince allemand ;
 Joachim-Ernest d'Anhalt (1536-1586), prince allemand ;
 Joachim-Ernest d'Anhalt (1901-1947), dernier souverain du duché d'Anhalt ;
 Lebrecht d'Anhalt-Zeitz-Hoym (1669-1727), prince allemand ;
 Léopold d'Anhalt (1855-1886), prince allemand ;
 Léopold d'Anhalt-Köthen (1694-1728), prince allemand ;
 Léopold Ier d'Anhalt-Dessau (1676-1747), prince allemand ;
 Léopold II d'Anhalt-Dessau (1700-1751), prince allemand ;
 Léopold III d'Anhalt-Dessau (1740-1817), prince allemand ;
 Léopold IV d'Anhalt (1794-1871), prince allemand ;
 Léopoldine-Marie d'Anhalt-Dessau (1716-1782), princesse allemande ;
 Louis d'Anhalt-Köthen (1579-1650), prince allemand ;
 Louis d'Anhalt-Pless (1783-1841), prince allemand ;
 Louise d'Anhalt-Dessau (1631-1680), princesse allemande ;
 Louise d'Anhalt-Dessau (1798-1858), princesse allemande ;
 Madeleine-Augusta d'Anhalt-Zerbst (1679-1740), princesse allemande ;
 Magnus d'Anhalt-Köthen (1455-1524), prince allemand ;
 Marie-Anne d'Anhalt-Dessau (1837-1906), princesse allemande ;
 Marie-Auguste d'Anhalt (1898-1983), princesse allemande ;
 Marie-Éléonore d'Anhalt-Dessau (1671-1756), princesse allemande ;
 Marie-Léopoldine d'Anhalt-Dessau (1746-1769), princesse allemande ;
 Maurice d'Anhalt-Dessau (1712-1760), prince allemand ;
 Othon III d'Anhalt-Bernbourg (?-1404), prince allemand ;
 Othon IV d'Anhalt-Bernbourg (-1415), prince allemand ;
 Philippe d'Anhalt-Köthen (1468-1500), prince allemand ;
 Rodolphe d'Anhalt-Zerbst (1576-1621), prince allemand ;
 Rodolphe IV d'Anhalt-Dessau  (ca. 1466-1510), prince allemand ;
 Sibylle d'Anhalt (1564-1614), princesse allemande ;
 Sibylle-Christine d'Anhalt-Dessau (1603-1686), princesse allemande ;
 Sigismond III d'Anhalt-Dessau (ca. 1456-1487), prince allemand ;
 Siegfried Ier d'Anhalt-Zerbst (ca. 1230-1298), prince allemand ;
 Sigismond Ier d'Anhalt-Dessau (1368-1405), prince allemand ;
 Sigismond II d'Anhalt-Dessau (?-entre 1452 et 1458), prince allemand ;
 Sigismond III d'Anhalt-Dessau (ca. 1456-1487), prince allemand ;
 Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst ou Catherine II (1729-1796), impératrice de Russie ;
 Sophie-Charlotte d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1743-1781), princesse allemande ;
 Sophie-Christine d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1710-1784), princesse allemande ;
 Sophie-Élisabeth d'Anhalt-Dessau (1589-1622), princesse allemande ;
 Sophie-Marguerite d'Anhalt-Bernbourg (1615-1673), princesse allemande ;
 Suzanne-Marguerite d'Anhalt-Dessau (1610-1663), princesse allemande ;
 Thierry d'Anhalt-Dessau (1702-1769), prince allemand ;
 Valdemar Ier d'Anhalt-Zerbst (?-1368), prince allemand ;
 Valdemar II d'Anhalt-Zerbst (?-ca. 1371) est un prince allemand ;
 Valdemar III d'Anhalt-Zerbst (?-1391), prince allemand ;
 Valdemar IV d'Anhalt-Dessau (?-ca. 1417), prince allemand ;
 Valdemar V d'Anhalt-Köthen (?-1436), prince allemand ;
 Valdemar VI d'Anhalt-Köthen (ca. 1450-1508), prince allemand ;
 Victor Ier d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1693-1772), prince allemand ;
 Victor II d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1767-1812), prince allemand ;
 Victor-Amédée d'Anhalt-Bernbourg (1634-1718), prince allemand ;
 Victor Amédée d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg-Hoym (1744-1790) ;
 Victoria d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg (1759-1841), princesse allemande ;
 Victoria-Charlotte d'Anhalt-Zeitz-Hoym (1715-1772) princesse allemande ;
 Wolfgang d'Anhalt-Köthen (1492-1566), prince allemand.

Autres personnalités 
 August Anhalt (1899-1975), peintre allemand 
 Edna Anhalt (1914-1987), scénariste américaine, épouse d'Edward Anhalt ;
 Edward Anhalt (1914-2000), scénariste américain.
 István Anhalt (1919-2012), compositeur hongro-canadien.

Pseudonyme 
 Frédéric Prinz von Anhalt, né Hans Robert Lichtenberg (1943-), musicien, socialite, homme politique américain d'origine allemande, lié à la famille noble Anhalt par adoption.

Astronomie 
 (6120) Anhalt, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Transports 
 Gare d'Anhalt, une gare ferroviaire de Berlin.

Divers 
 MDR Sachsen-Anhalt, radio régionale allemande de la Mitteldeutscher Rundfunk pour la Saxe-Anhalt ;
 Rockland Sachsen-Anhalt, radio privée régionale de Saxe-Anhalt.

Patronyme allemand